Le nom de Pleyer est porté par plusieurs personnalités :

 Wilhelm Pleyer (1901-1974), écrivain völkisch allemand.
 Franz Pleyer (1911-1999), footballeur français. Né autrichien, il prend la nationalité française et devient François Pleyer.